

Geografia
 Sant'Antonio Abate – comune italiano della città metropolitana di Napoli.
 Sant'Antonio Abate – frazione del comune italiano di Castelnuovo Parano in Lazio
 Sant'Antonio Abate – frazione del comune italiano di Vasto in Abruzzo
 Borgo Sant'Antonio Abate – quartiere di Napoli

Santi
 Antonio abate (251?-356) – santo cristiano

Altro 
 Sant'Antonio abate – dipinto di Pontormo
 Fortino di Sant'Antonio abate  – architettura militare di Bari

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate
 Ospedale di Sant'Antonio abate